15 o quince puede referirse a:

El año 15 d. C.
El año 15 a. C.
El  número natural quince.
15, el tercer disco de estudio de Buckcherry.
Fifteen ("quince", en inglés),  una canción country-pop grabada por la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift.
15, mixtape debut de la cantante y rapera estadounidense Bhad Bhabie.